Szamárkórónak két növényt is szokás nevezni:
 mezei iringó
 máriatövis